Biografies:
 Joan Vilamala i Terricabras (1949- ), músic i historiador
 Josep de Vilamala, darrer president de la Generalitat de Catalunya
 Toponímia:
 Clot de Vilamala, fondalada a la Vall de Lord (Solsonès)
 Rasa de Vilamala, torrent afluent per la dreta del Cardener 
 Torrent de Vilamala o Torrent de Junts, torrent afluent per l'esquerra de la Rasa de Vilamala, a la Vall de Lord, que fa tot el seu curs per l'interior del Clot de Vilamala
 Torrent de Vilamala (Aigua d'Ora), afluent per la dreta de la Rasa de Valielles 
 Miscel·lània:
 Til·ler de Vilamala, til·ler declarat patrimoni municipal al Clot de Vilamala
 Pi rajolet de Vilamala, pi declarat patrimoni municipal al Clot de Vilamala